Het Wereldkampioenschap rally in 1976 was de vierde jaargang van het Wereldkampioenschap rally (internationaal het World Rally Championship), georganiseerd door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).

Kalender

Resultaten

Kampioenschap stand

Constructeurs

Externe links 
  World Rally Championship
  Resultaten op eWRC-results.com

1976
Rally in 1976